Apella (en grec : Ἀπέλλα) est le nom donné à l'Assemblée de la ville de Sparte par certains auteurs antiques dont Plutarque, parfois utilisé au pluriel (« apellaí »).

 Apella est un nom inventé, apparaissant dans la locution latine Credat Judaeus Apella ;
 Judaeus Apella, l'un des pseudonymes de Gabriel Peignot (1767-1849), bibliographe français.

Voir aussi 
 apelles : Sapajus apella ou Cebus apella, une espèce de primates d'Amérique du Sud :
 Sapajus apella macrocephalus
 Cebus apella xanthosternos
 Cebus apella fatuellus.